Příjmení Suchý nosí více významných osobností:

 Dušan Suchý (* 1966) – československý fotbalista
 Filip Suchý (1995–2019) – český fotbalista
 František Suchý – více osob
 František Suchý Pražský (1891–1973) – hudební skladatel a spisovatel
 František Suchý Brněnský (1902–1977) – hobojista a hudební skladatel
 Jan Suchý (1944–2021) – český hokejista
 Jaroslav Suchý – více osob
 Jiří Suchý (* 1931) – český herec, zpěvák, textař a básník, bratr Ondřeje Suchého
 Josef Suchý (rozcestník) – více osob
 Karel Suchý (1796–1866) – hodinář a továrník
 Lothar Suchý (1873–1959) – český novinář, překladatel, dramatik a spisovatel
 Marek Suchý (* 1988) – český fotbalista
 Martin Suchý (* 1982) – slovenský fotbalista
 Martina Suchá (* 1980) – slovenská tenistka
 Oldřich Suchý (1892–1973) – československý politik, poslanec parlamentu za agrárníky
 Ondřej Suchý (* 1945) – český hudební a divadelní publicista a moderátor, bratr Jiřího Suchého
 Pavel Suchý (* 1950) – český vědec a VŠ pedagog, od roku 2014 rektor VFU Brno
 Petr Suchý – více osob
 Radoslav Suchý (* 1976) – slovenský hokejista
 Václav Suchý (* 1942) – český spisovatel
 Vlastimil Suchý (1925-???) - český hokejový brankář
 Vojtěch Suchý (malíř) (1783–1849) též Adalbert Suchý – český malíř miniatur, činný ve Vídni
 Vojtěch Suchý (* 1948) – český římskokatolický kněz a jezuita
 Zdeněk Suchý (*1963) – český režisér a herec

Externí odkazy